La princesa Margarita de Sajonia (24 de enero de 1900 - 16 de octubre de 1962) fue la segunda hija de los siete vástagos de Federico Augusto III de Sajonia y de su esposa, la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana, y hermana menor del príncipe heredero de la Corona Jorge de Sajonia y del margrave Federico Cristián de Meissen.

Matrimonio e hijos 
Margarita Carola contrajo matrimonio con el príncipe heredero Federico Víctor de Hohenzollern (después príncipe Federico de Hohenzollern), hijo del príncipe Guillermo de Hohenzollern y de su esposa la princesa María Teresa de Borbón-Dos Sicilias, el 2 de junio de 1920 en el Palacio de Sibyllenort en Sibyllenort, Silesia, Alemania. Margarita Carola y Federico tuvieron siete hijos:

Títulos y estilos 
 24 de enero de 1900 - 2 de junio de 1920: Su Alteza Real Princesa Margarita Carola de Sajonia, Duquesa de Sajonia.
 2 de junio de 1920 - 22 de octubre de 1927: Su Alteza Real La Princesa Heredera de Hohenzollern.
 22 de octubre de 1927 - 16 de octubre de 1962: Su Alteza Real La Princesa de Hohenzollern.

Ancestros

Referencias 

Casa de Wettin
Princesas de Sajonia
Nacidos en Dresde
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Católicos de Alemania